Длинный разгибатель большого пальца кисти () — мышца предплечья задней группы.

Имеет веретенообразное брюшко и длинное сухожилие. Залегает рядом с коротким разгибателем большого пальца кисти. Начинается от межкостной перепонки предплечья, межкостного края и задней поверхности локтевой кости. Направляется вниз и переходит в сухожилие, которое окружено влагалищем сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти (). Затем, обогнув I пястную кость и выйдя на её тыльную поверхность, сухожилие достигает основания дистальной фаланги, к которой и прикрепляется.

Функция 

Разгибает большой палец, оттягивая его в тыльную сторону.

Примечания 

Мышцы верхней конечности